A Metropolitan az alábbi dolgokat jelentheti:

Épületek, intézmények
 Metropolitan Művészeti Múzeum - Metropolitan Museum of Art, New York
 Metropolitan Opera - New York
 Budapesti Metropolitan Egyetem - Budapest

Közlekedés
 Metropolitan line - londoni metróvonal
 Metropolitan Railway - a londoni metró egyik korábbi üzemeltető cége
 Metropolitan (vonat) - a Deutsche Bahn egyik megszűnt vonatjárata